Натуральне число 1582
 1582 рік до нашої ери
 1582 рік нашої ери